Сопрун Сергей Иванович () — украинский политик, депутат Верховной Рады 3-го созыва.

Благотворительный фонд «Киевская Русь», председатель.

Образование: Мелитопольский ин-т механизации с. г. (1994), инженер-механик; Киев. университет им. Т.Шевченко, юридический факультет.

Народный депутат Украины 10.1998-04.2002, избирательный округ 129, Николаевской области. На время выборов: президент инвестиционной компании «Интех-МБ» (Инвестиционные технологии. Международный бизнес), член НДП. Член фракции НДП (10.1998-03.1999), внефракционный (03.-04.1999), член группы «Возрождение регионов» (04.1999-04.2001), член фракции Партии «Демократический союз» (04.-06.2001), член группы «Регионы Украины» (06.-11.2001), член фракции «Регионы Украины» (с 11.2001); член Ком-та по вопросам бюджета.

В марте 2006 г. кандидат в народные депутаты Украины от Избирательного блока политических партий «ЗА СОЮЗ», № 9 в списке. На время выборов: председатель благотворительного фонда «Киевская Русь», беспартийный.

 1985-1987 — служба в армии.
 1988 — студ., Мелитопольский ин-т механизации с. г.
 1989-1990 — мастер производственного обучения, СПТУ-17, г. Геническ.
 1991-1992 — служба в органах внутр. дел, м. Геническ.
 1993-1996 — дир., МГФ «Шанс»; коммерц. дир., ЗАО «Украгротехкомплект», г. Геническ.
 С 1996 — президент, ООО «Интех-МБ», г. Киев.

Член Политсовета НДП (11.1998-1999).

Ссылки 
 Справка
 Список депутатів 3-го скликання на офіційній сторінці Верховної Ради
 Центральна виборча комісія України. Вибори до Верховної Ради 1998

Члены Народно-демократической партии (Украина)
Выпускники Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Родившиеся в Геническе
Выпускники ТГАТУ